Соревнования в плавании на 100 метров брассом среди женщин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани 3 и 4 августа.

Отборочные заплывы начались 3 августа в 10:07 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 17:58, а финал — 4 августа в 19:17.

Юлия Ефимова принесла России единственную золотую медаль в плавании на домашнем чемпионате мира. Для Ефимовой это золото стало 4-м в карьере на чемпионатах мира и первым на дистанции 100 метров брассом, ранее она дважды побеждала на дистанции 50 метров брассом (2009 и 2013) и один раз на дистанции 200 метров брассом (2013). На дистанции 100 метров брассом Юлия до 2015 года выиграла на чемпионатах мира два серебра (2009 и 2013).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты отборочных заплывов
 Результаты полуфиналов
 Результаты финала

100 м, брасс, женщины